Архиепископ Ювеналий (в миру Иван Кельсиевич Килин, в схиме Иоанн; ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ижевский и Удмуртский.

Биография 
Родился 19 апреля 1875 года в селе Арзамасцево Сарапульского уезда в крестьянской семье.

Успешно окончив начальную земскую школу в Арзамасцеве, поступил в Сарапульское уездное училище, которое закончил в 1889 году.

В 1896 году поступил послушником в Белогорский мужской монастырь Пермской епархии.

2 июля 1900 года пострижен в монашество, а 23 июля рукоположён во иеродиакона.

12 февраля 1902 года рукоположён во иеромонаха.

В 1903 году назначен заведующим Белогорского подворья в Перми и был участником открытия мощей преп. Серафима Саровского.

В 1907 году совершил паломничество в Иерусалим и на Афон.

В 1910 году — эконом архиерейского дома в Перми.

С 1911 года — настоятель и строитель мужской Фаворской пустыни Осинского уезда.

19 июля 1912 года возведён в сан игумена.

С 1912 года слушал пастырско-миссионерские курсы под руководством А. Г. Кулешова, которые продолжались до 1917 года.

24 июля 1916 года возведён в сан архимандрита и назначен благочинным мужских и женских монастырей Пермской епархии.

С 3 июня 1919 года эвакуировался в Читу, где временно занимал должность настоятеля Верхнеудинского мужского монастыря.

1 марта 1920 года переехал в Харбин.

С 1 апреля 1921 года — настоятель Успенского храма и смотритель Нового кладбища в Харбине.

С 1 сентября 1922 года — строитель и настоятель новостроящегося Казанско-Богородицкого монастыря (на Крестовском острове), в Харбине.

В январе 1923 года прибыл в Сербию, где состоял настоятелем Сербского мужского монастыря (Витовница).

С февраля 1924 года — настоятель мужского монастыря в посёлке Гандатенском (Новом Мадегоу) на Дальнем Востоке.

Его трудами создана типография и больница при монастыре для братии и бедного населения.

Архиерейство 
16 февраля 1935 года хиротонисан в Харбине во епископа Синьцзянского (Китайский Туркестан), второго викария Русской Духовной миссии в Китае.

Из-за значительных затруднений для проезда новопоставленный епископ не смог отправиться к врученной ему Синьзянской пастве. В течение года Владыка продолжал настоятельствовать в Харбинской Казанской обители.

В 1936 году заменял Начальника Миссии, епископа Виктора, находившегося в Белграде, а с 1937 по 1938 год — миссийского викария, Иоанна Шанхайского.

После его возвращения, Владыка Ювеналий был определён настоятелем Никольского храма-памятника в Шанхае, где помогал епископу Иоанну в делах Миссии.

В мае 1941 года постановлением Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, он был вновь назначен настоятелем Казанско-Богородицкой обители в Харбине с подчинением ему монашеской общины в Трёхречье и присвоением ему титула епископа Цицикарского, второго викария Харбинской епархии.

В октябре 1945 года принят в лоно Русской Православной Церкви.

С 1945 по 1947 год вольнослушатель Богословского факультета при институте имени Святого князя Владимира в Харбине.

С 15 июня 1946 года — епископ Шанхайский.

В январе 1947 года прибыл на Родину и до июня этого же года пребывал на покое в Псково-Печерском монастыре.

С 12 мая 1947 года назначен епископом Челябинским и Златоустовским.

С 3 июня 1948 года — архиепископ Иркутский и Читинский.

С 21 февраля 1949 года — архиепископ Омский и Тюменский.

С 31 июля 1952 года — архиепископ Ижевский и Удмуртский.

В феврале 1955 года награждён правом ношения креста на клобуке.

Перед кончиной принял схиму с именем Иоанн.

Скончался 28 декабря 1958 года в городе Ижевске.

Литература 
 Торжественная хиротония во епископа Синзянского настоятеля мужского монастыря в Харбине архимандрита Ювеналия // «Хлеб Небесный». — 1935. — № 3. — С. 7-31
 Сорок лет служения епископа Ювеналия в священном сане // «Хлеб Небесный». — 1940. — № 8. — С. 17-18
 Епископ Ювеналий — глава Челябинской епархии // «Новая заря». — 1948. — 6 февраля
 Епископ Ювеналий Цицикарский (житие) // «Русская Атлантида». Челябинск. — 2002. — № 8. — С. 4-11

Ссылки 
 Ювеналий (Килин) на сайте «Русское православие»
 http://drevo-info.ru/articles/10830.html
 Архиепископ Цицикарский Ювеналий (Килин)

Архиепископы Русской православной церкви
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Настоятели Казанско-Богородицкого монастыря (Харбин)